Distrito de Leoncio Prado puede referirse a:

 Distrito de Leoncio Prado, ubicado en la provincia de Huaura, Lima, Perú;
 Distrito de Leoncio Prado, ubicado en la provincia de Lucanas, Ayacucho, Perú.